Вита́лий Никола́евич Руде́нко (; ) — украинский футболист, вратарь.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник одесского «Черноморца». Первый тренер — В. В. Мельник. В «Черноморце» играл с 1999 года, который покинул летом 2010 года после его вылета из Премьер-лиги и перешёл во львовские «Карпаты». Из-за усиления конкуренции на позиции голкипера с покупкой Мартина Богатинов, в начале 2011 года был отдан в аренду в запорожскому «Металлургу» до конца того сезона.

По итогам сезона 2010/11 «Металлург» занял последнее 16 место и вылетел в Первую лигу Украины. Руденко провёл всего 3 матча, в которых пропустил 1 гол (от Григория Баранца в матче с «Оболонью»). Руденко уступал место в основе команды Дмитрию Безотосному.

Летом 2011 года Руденко стал полноценным игроком «Металлурга», подписал двухлетний контракт с клубом.

По окончании контракта в июне 2013 года покинул «Металлург».

19.08.2013 заявил о завершении карьеры, и стал одним из тренеров молодёжного состава (U-19) одесского «Черноморца».

Карьера в сборной 
В 2000 году в составе юношеской сборной Украины стал серебряным призёром чемпионата Европы. В 2001 выступал на молодёжном чемпионате мира в Аргентине в составе сборной Украины.

Достижения 
 В : 2003 — № 3
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2011/12

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)